een voormalig Brits motorfietsmerk (1911-1912), zie Stuart (motorfiets)
 een autotype van Hyundai, zie Hyundai Stellar
 een nummer van Incubus, zie Stellar (Incubus)
 een Canadese film uit 2022, zie Stellar (2022)